Сезон 2012/13 е 21-вият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и 38 последователен сезон в най-силната дивизия в Англия.

Юнайтед започнаха сезона си на 20 август 2012, с първия кръг във Висшата лига. Те ще се опитат да спечелят безпрецедентната 20-а титла, след като предния сезон я изпуснаха нещастно в последния кръг.

В Европа, Юнайтед ще участват в Шампионската лига за 17 път, опитвайки се да я спечелят за 4-ти път в историята си.

Освен тях, Манчестър Юнайтед ще се борят за 2 домашни купи, ФА Къп и Купата на лигата, където ще се включат от третия кръг, заради мястото си в класирането от предния сезон във Висшата лига.

Екипи 
Производител на екипите е Nike. Главният спонсор на клуба, чието лого е изобразено на фланелката, е Aon.

Предсезон и приятелски мачове 
Юнайтед започнаха подготовката си със световно турне в ЮАР за първи път от 2008, Китай за първи път от 2009 и Норвегия от 2002. Турнето започна с мачове срещу южноафриканските отбори АмаЗулу на 18 юли 2012 и Аякс Кейп Таун на 21 юли 2012.  След това пътуваха към Китай за да играят с Шанхай Шенхуа на 25 юли 2012. След това играха в Норвегия срещу Волеренга на 5 август в Осло. На 8 август 2012 в Швеция, Юнайтед играха срещу испанския Барселона. Последния мач от турнето бе срещу немския Хановер 96 (за пръв път от 1965) на 11 август 2012.

 Всички часове са в местно време

Висша лига 

Кръговете за сезон 2012/13 бяха обявени на 18 юни, в първия кръг Юнайтед гостува на Евертън на 20 август 2012. Последния мач за сезона отново ще е гостуване срещу Уест Бромич Албиън на 19 май 2013.

Класиране по кръгове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.
Последна актуализация: ; Източници: ManUtd.com

Представяне като домакин/гост

Временно класиране 

М = Изиграни мачове; П = Спечелени мачове; Р = Равни мачове; З = Загубени мачове; ВГ = Вкарани голове; ДГ = Допуснати голове; ГР = Голова разлика; Т = Точки

Мачове 
 Всички часове са в местно време

ФА Къп 

Юнайтед ще започнат от третия кръг, заедно с останалите отбори от Висшата лига и тези от Чемпиъншип.

Купа на лигата 

Като един от седемте отбора, които ще участват в европейските турнири, Юнайтед започва участието си в третия кръг.

Шампионска лига

Групова фаза 

Юнайтед се класира директно в групите на турнира след като завърши сред първите три отбора от предишния сезон във Висшата лига.

Елиминационна фаза

Статистика на състава 

Статистиката е след мача на 19 май 2013

Трансфери

Закупени

Продадени

Дадени под наем

Източници 

Манчестър
2012/13